Le sigle CIDE peut signifier :
 Convention relative aux droits de l'enfant, un traité international sur les droits de l'enfant..
 Collaborative International Dictionary of English, un dictionnaire de la langue anglaise.